Palacio Subercaseaux puede a referirse a:

Palacio Subercaseaux en Santiago;
Palacio Subercaseaux en Valparaíso.